A Forth (programozási nyelv) egy veremalapú programozási nyelv
 A Forth (folyó) egy folyó Skóciában
 A Forth (album) a brit The Verve rockegyüttes egy albuma

További földrajzi kifejezések:
 Firth of Forth a Forth folyó torkolatvidéke Skóciában